Bungar (Samolus) är ett släkte av vida spridda växter i familjen viveväxter (Primulaceae).

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Viveväxter